è uno studio di animazione giapponese con sede a Suginami, Tokyo, in Giappone, conosciuto per le quattro serie mahō shōjo, in particolare Magical Princess Minky Momo.  È stata fondata da Toshihiko Sato il 24 dicembre 1975 come .  Il nome fu cambiato da Ashi Production a Production Reed il 1º novembre 2007.

Serie principali 
 Addio Giuseppina! (1979)
 Don Chisciotte (1980)
 Baldios - Il guerriero dello spazio (1980-81)
 Gotriniton (1981)
 Il magico mondo di Gigì  (1982-83; 1991-92)
 Tokusō kihei Dorvack (1983-84)
 Dancouga (1985)
 Machine Robo: Chronos no Dai Gyakushū (Machine Robo: Revenge of Cronos) (1986-87)
 Mashin Robo: Butchigiri Batoruhakkāzu (Machine Robo: Battle Hackers) (1987)
 Doctor Chichibuyama (1988)
 Borgman 2030 (1988)
 Tekken Chinmi (1988)
 Ciao, Sabrina (1989-90)
 Diventeremo famose (1990-91)
 Dolceluna (1990-91)
 Jankenman (1991-92)
 Mary Bell (1992-93)
 Forza campioni (1992-93)
 Macross 7 (1994-95)
 Blue Seed (1994-95)
 I segreti dell'isola misteriosa (1995)
 H2 (1995-96)
 Jewel BEM Hunter Lime (1996)
 Il destino di Kakugo (OAV, 1996)
 La leggenda di Zorro (1996-97)
 Beast Wars II (1998)
 Akihabara dennō gumi (1998)
 Beast Wars Neo (1999)
 Cybuster (1999)
 Offside (2001-2002)
 Streghe per amore (2003)
 F-Zero GP Legend (2003-2004)
 Onsen yōsei Hakone-chan (2015)
 Rainbow Days (2016)
 In Another World with My Smartphone (2017)

Collegamenti esterni 
 

Studi di animazione giapponesi